Frontignano ima više značenja:
 Frontignano, Brescia
 Frontignano, Perugia